Landzigt (Wissenkerke), een molen in het Zeeuwse Wissenkerke
Landzigt (Zuid-Beijerland), een molen in het Zuid-Hollandse Zuid-Beijerland
Landzicht (Numansdorp), oude schrijfwijze, een molenromp in het Zuid-Hollandse Numansdorp

Zie ook
Landzicht (doorverwijspagina)